«Нормальный» () — психологический триллер 2009 года. Главное действующее лицо фильма — серийный убийца Питер Кюртен (1883—1931). Несмотря на то, что этот человек существовал в действительности, большинство деталей фильма вымышлены (например, на самом деле жена Кюртена выдала его полиции; в фильме же она убеждена в его невиновности).

Сюжет 
Питер Кюртен — серийный убийца, за несколько лет своей «деятельности» убивший восемь человек. В ходе судебного процесса над ним, ему назначен адвокат — молодой и амбициозный Юстус Венер, который видит лишь один путь смягчения наказания: доказать, что Кертен психически болен. Но убийца не соглашается на такую линию обороны, да к тому же его жена Мари утверждает, что Питер не виновен, несмотря на то, что у следствия имеются более чем веские доказательства обратного…

Награды 
Режиссёр ленты, Юлиус Шевчик, получил приз за лучшую режиссуру на Шанхайском кинофестивале 2009 года.

В ролях 
 Милан Княжко — Питер Кюртен
 Антонин Швейда — Петер Кюртен в юности
 Дагмар Вешкрнова — Мари Кюртен Павел Гайдос — Юстус Венер Зузана Кайнарова — клерк на ресепшне
 Мирослав Таборски — Клейн
 Зора Поулова — госпожа Клейнова
 Теодора Богнарова — Кристинка Клейнова
 Ян Власак — Вендж
 Мето Йовановски — Судья
 Eлена Станишева — Eва
 Бланка Ярошова — ''Жозефина Будлик

Ссылки 
 
Рецензии
 
 
 

Фильмы-драмы Чехии
Фильмы Северной Македонии
Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы о реальных серийных убийцах
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-триллеры Чехии
Фильмы Чехии 2009 года